Герман Мінковський — німецький математик,
 Рудольф Мінковський — німецько-американський астроном
 12493 Мінковський (12493 Minkowski) — астероїд головного поясу

Див. також 
 Міньківський Олександр Захарович — український хоровий диригент, педагог. Народний артист СРСР (1960).
Польські прізвища
Слов'янські прізвища
Єврейські прізвища